Ла́виярви () — посёлок в составе Хаапалампинского сельского поселения Сортавальского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Расположен на берегу озера Куоккаярви в 4 км от станции Куокканиэми.

Население

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Сортавальского района